Wenstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Frank A. Wenstrom (1903–1997), US-amerikanischer Politiker
 Matt Wenstrom (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler